Arene kan syfta på:

 Arene (mythologi) –  i grekisk mytologi hustru till Afareus och dotter till Oebalus 
 Arene (snäcksläkte) – ett släkte av snäckor